Treća hrvatska rukometna liga za žene u sezoni 2009./10. se sastojala od pet skupina - Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad.

Ljestvice

Istok

Jug

Sjever

Središte

Zapad

Poveznice 
 1. HRL 2009./10.
 2. HRL 2009./10.

Izvori 
 hrs.hr, Glasnik br. 26 - glasilo 3. HRL Istok - žene 2009./10., preuzeto 3. listopada 2015.
 hrs.hr, Glasnik, br. 10 - glasilo 3. HRL Jug - žene 2009./10., preuzeto 3. listopada 2015.
 hrs.hr, Glasnik br. 18 - glasilo 3. HRL Sjever - žene 2009./10., preuzeto 3. listopada 2015.
 hes.hr, Glasnik br. 22 - glasilo 3. HRL Središte - žene 2009./10., preuzeto 3. listopada 2015.
 hrs.hr, Glasnik br. 19 - glasilo 3. HRL Zapad - žene 2009./10., preuzeto 3. listopada 2015.
 

2009-10
ž-3